Almonte és un municipi de la província de Huelva, a la comunitat autònoma d'Andalusia. En aquesta població hi ha el santuari de la Virgen del Rocío i part del Parc de Doñana.

Demografia

Referències 

Municipis d'El Condado de Huelva